Колтовская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 6 километрах на юго-запад от города Вельска, на левом берегу реки Пежма притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Заручевская, на востоке деревня Погореловская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «1971» как «Колтовское(Гашково)». Насчитывала 6 дворов, 26 жителей мужского пола и 20 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Заручевского сельского общества Никифоровской волости. На момент переписи в селении Колтовское(Гашково) находилось 11 хозяйств, в которых проживало 32 жителей мужского пола и 36 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»